Governatorato di Kiev – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Kiev – oblast' dell'Ucraina